Mousepad steht für:

 Mauspad, Unterlage zur Nutzung einer Computermaus
 Mousepad (Texteditor), Texteditor für Unix-ähnliche Betriebssysteme